Denílson is een Braziliaanse voornaam en kan verwijzen naar de volgende personen:

Denílson de Oliveira Araújo (1977), voetballer bij onder andere Real Betis en het Braziliaans nationaal elftal 
Denílson Martins Nascimento (1976), voetballer bij FC Bunyodkor en voorheen onder andere Feyenoord en Pohang Steelers
Denílson Pereira Neves (1988), voetballer bij Arsenal FC 
Denilson Luiz Marques de Souza (1989), voetballer bij Helsingborgs IF
Denílson Moraes Lourenço (1977), judoka